Obilić steht für

 serbischer Name der Gemeinde Obiliq im Zentralkosovo
 Miloš Obilić (um 1350–1389), serbischer Edelmann, serbischer Nationalheld
 FK Obilić, Fußballklub aus Belgrad
 Stadion Obilić, Fußballstadion in Belgrad